Андре́ево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андреево — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Андреево — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Литва 
 Андреево — прежнее название местечка Эндреявас Клайпедского района Клайпедского уезда.

Россия 
Владимирская область
 Андреево — посёлок в Судогодском районе.
Вологодская область 
 Андреево — деревня в Вытегорском районе.
 Андреево — деревня в Кирилловском районе.
Дагестан
 Андреевка — село в Дербентском районе.
 Андреево — историческое название дагестанского аула Эндирей (Хасавюртовский район) в русских источниках XVIII — XIX веков. Его жители, соответственно, назывались андреевцами.
Ивановская область
 Андреево — деревня в Ивановском районе.
Калужская область
 Андреево — деревня в Тарусском районе.
Кировская область
 Андреево — деревня в Пижанском районе.
Костромская область
 Андреево — деревня в Октябрьском районе.
Ленинградская область
 Андреево — посёлок при станции в Киришском районе.
 Андреево — деревня в Киришском районе.
Московская область
 Андреево — деревня в Павлово-Посадском районе.
Нижегородская область
 Андреево — деревня в Варнавинском районе.
 Андреево — деревня в Чкаловском районе.
Пермский край
 Андреево — село в Кишертском районе.
 Андреево — деревня в Сивинском районе.
Смоленская область
 Андреево — деревня в Демидовском районе.
 Андреево — деревня в Смоленском районе.
Тверская область
 Андреево — деревня в Торжокском районе.
Ярославская область
 Андреево — деревня в Большесельском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Андреево — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Другое 
 Андреево — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, расположенная у поселка Андреево Киришского района Ленинградской области

См. также 
 Капитан-Андреево
 Андреево-Базарское сельское поселение
 Андреево-Базары
 Андреево-Забелинская улица
 Андреево-Зорино
 Андреево-Ивановка
 Андреево-Иваново
 Андреево-Мелентьево
 Андреево-Мелентьевское сельское поселение
 Андреево-Палики